Ками́ло Се́сто (, настоящее имя: Ками́ло Бла́нес Корте́с; 16 сентября 1946, Алькой — 7 сентября 2019) — испанский певец и автор песен.

Дискография 

 «Camilo Sesto#Discography»

Премии и номинации 
 «List of awards and nominations received by Prince Royce»

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1946 году
Родившиеся в Алькое
Певцы и певицы Испании